Bernhard Luxbacher – calciatore austriaco
 Daniel Luxbacher – calciatore austriaco, centrocampista
 Heimo Luxbacher – artista austriaco
 Irene Luxbacher – artista e scrittrice canadese
 Joe Luxbacher – giocatore statunitense di football americano